Bandormstjärnor (Ophiactidae) är en familj av ormstjärnor som beskrevs av Matsumoto 1915. Bandormstjärnor ingår i ordningen Ophiurida, klassen ormstjärnor, fylumet tagghudingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ophiactidae 86 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Ormstjärnor